Флорида дел Норте има више значења:

 Флорида дел Норте (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Флорида дел Норте, Ла Преса (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику